Aba o Avaj, ciutat iraniana 
 Aba de Sava, ciutat de Pèrsia
 Riu Aba, a Nigèria
 Prefectura Autònoma Tibetana i Qiang d'Aba, prefectura de Sichuan, Xina
 Aba (Congo), ciutat a la RD del Congo
 Aba (Hongria), vila al comtat de Fejér (Hongria)
 Aba (Nigèria), ciutat de Nigèria, segona capital de Biafra
 Aba (Japó), vila del Japó
 Aba (Xina), ciutat de la Xina
 Itu Aba, illa al Mar de la Xina meridional
 Illa d'Aba, illa fluvial al Nil Blanc
 Aba (peix), peix africà de la família dels Gymnarchidae